Соревнования по греко-римской борьбе в весовой категории до 93,0 кг среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 22 июля. Приняли участие 21 спортсмен из девяти стран.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований